Desa Langse kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Langse (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 109,69), Jawa Tengah, 
 Desa Langse (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 111,00), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar